Sarrià de Ter kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sarrià de Ter (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Girona, 
 Sarrià de Ter (kommun), Katalonien, Província de Girona, 

Robotskapade Spanienförgreningar